

Patronyme
Andreas Hilpert (1837-1893), homme politique bavarois.
Carl Hilpert (1888-1948), général allemand.
Fritz Hilpert, (né en 1956), musicien allemand membre du groupe Kraftwerk.
Heinz Hilpert (1890-1967), acteur, metteur en scène de théâtre et réalisateur allemand.
Jacques Hilpert (1881-1952), peintre et dessinateur français.
Werner Hilpert (1897-1957), homme politique allemand.
Homonymie de patronyme